Battaglia di Caen (1346) durante la guerra dei cent'anni
 Battaglia di Caen (1944) durante la seconda guerra mondiale